Wrzenie (fizyka) – zjawisko gwałtownego parowania cieczy
Wrzenie Przedborskie - protest w 1958 r. przeciwko usunięciu krzyży ze szkoły w Przedborzu
 Wrzenie społeczne, wrzenie rewolucyjne – niepokoje, zamieszki

Zobacz też 
 Wrzenie świata – książka Ryszarda Kapuścińskiego